Nicolás Sánchez puede referirse a los siguientes hombres:

 Nicolás Gabriel Sánchez, (n.1986) futbolista argentino que se desempeña como defensor.
 Nicolás Andrés Sánchez, (n.1992) futbolista argentino que se desempeña como volante.
 Nicolás Sánchez (n.1988), jugador argentino de rugby.
 Nicolás Sánchez-Albornoz (n.1925),  historiador y profesor universitario español.